Oinone ist in der griechischen Mythologie:
 der Name einer Nymphe, siehe Oinone (Nymphe)
 der alte Name der Insel Ägina